, відомі носії:
 Козлов Валерій Васильович (1950) — російський математик, віце-президент РАН.
 Козлов Валерій Олегович (1946) — український піаніст, викладач, заслужений артист України.